Frasne bezeichnet:

Frasne, Gemeinde im französischen Département Doubs
Frasne-le-Château, Gemeinde im französischen Département Haute-Saône
Frasne-les-Meulières, Gemeinde im französischen Département Jura

Frasne ist eine stratigraphische Stufe des Devon, benannt nach der Ortschaft Frasnes-lez-Couvin in Belgien, siehe Frasnium

Siehe auch:
Frasnes